Bryennios ist der Name folgender Personen:

 Johannes Bryennios († 1078), byzantinischer General und Rebell gegen Kaiser Michael VII.
 Manuel Bryennios (fl. um 1300), byzantinischer Mathematiker, Astronom und Musikwissenschaftler
 Nikephoros Bryennios (* um 1081; † 1136), byzantinischer Militär, Politiker und Geschichtsschreiber
 Nikephoros Bryennios der Ältere († nach 1094), byzantinischer General und Usurpator gegen Kaiser Michael VII.
 Nikephoros Bryennios (Ethnarch) († nach 1057), byzantinischer General und Rebell gegen Kaiser Michael VI.
 Philotheos Bryennios (1833–1917), orthodoxer Geistlicher, Theologe und Metropolit von Nikomedia